Аржі́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ендр. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 230 км на південь від Парижа, 115 км на південь від Орлеана, 24 км на північний захід від Шатору.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті нараховувалося 293 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 651,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Аржі на сайті французького Національного інституту географії.
 Аржі на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень.
 [ Розташування муніципалітету Аржі на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ендр

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ендр